Momir Rnić (handball, 1987), handballeur serbe.
 Momir Rnić (handball, 1955), champion olympique yougoslave en 1984.